Обенро () — топоним:

 Обенро — город в области Южная Дания.
 Обенро (коммуна) — коммуна в области Южная Дания.